Diego Forlán (1979), exfutbolista y entrenador uruguayo.
 Pablo Forlán (1945), exfutbolista uruguayo, padre de Diego Forlán y hermano de Richard Forlán.
 Richard Forlán, exfutbolista uruguayo.
 Alejandra Forlán (1974), psicóloga y activista uruguaya, hermana de Diego Forlán.

 Diego Forlán (personaje de Grachi), personaje de la serie de televisión Grachi, producida por Nickelodeon (Latinoamérica).